Bernard Andreae (1930-), archéologue allemand ;  
 Hans Andreae (1908-1978), pianiste et pédagogue suisse ; 
 Jakob Andreae (1528-1590), théologien luthérien allemand ; 
 Karl Christian Andreae (1823-1904), peintre, dessinateur et aquafortiste allemand ; 
 Kerstin Andreae (1968-), femme politique allemande ; 
 Marc Andreae (1939-), chef d'orchestre et compositeur suisse ; 
 Tobias Andreae (1823-1873), peintre allemand ; 
 Volkmar Andreae (1879-1962), compositeur et chef d’orchestre suisse.